Tailor ist der Familienname folgender Personen:

 Dipak Tailor (* 1964), britischer Badmintonspieler
 Jade Tailor (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Tailor (Musikerin) (* 1986), südafrikanische Sängerin und Multiinstrumentalistin